Montrose Avenue – stacja metra w Nowym Jorku
 The Montrose Avenue – zespół muzyczny